Les meliantàcies (Melianthaceae) són una família de plantes amb flor (angiospermes). La classificació filogenètica (APG II) la situa dins l'ordre Geraniales, dins del clade Rosidae, i n'incorpora l'antiga família Greyiaceae. Els gèneres que componen la família són:

 Bersama
 Greyia
 Melianthus

Es tracta, sobretot, de petits arbres originaris d'Àfrica tropical i del sud que es caracteritzen per les seves fulles serrades i llargues estípules dentades. Presenten inflorescències racemoses amb flors més o menys zigomorfes (amb un sol pla longitudinal de simetria) a les quals el nectari (glàndules que produeixen nèctar) es troba fora dels estams.

Geranials